Климент Вениаминов Далкалъчев е български журналист и общественик.

Биография 
По произход е от големия български род Далкалъчеви от воденското село Владово. Занимава се с журналистика. Участва в Българския младежки съюз „Отец Паисий“ и след това заедно със Захари Стоилков играе активна роля в изграждането на организацията Съюз на ратниците за напредъка на българщината. Завежда отдел „Печат“ в Дирекцията на националната пропаганда. Климент Далкалъчев е убит малко след Деветосептемврийския преврат в 1944 година и е осъден на смърт посмъртно по процеса на Шестия върховен състав на Народния съд.

Вижте също 
 Георги Далкалъчев
 Иван Далкалъчев
 Христо Далкалъчев
 Насто Далкалъчев
 Димитър Далкалъчев
 Петър Далкалъчев

Бележки 

Български журналисти
Жертви на Народния съд
Подсъдими по процеса на Шести състав на Народния съд
По произход от Владово
Родени в Русе
Починали в София